Budynki w Warszawie:
 Kamienica Gustawa hr. Rawity Ostrowskiego przy ul. Mazowieckiej 1
 Kamienica Juliusza Ostrowskiego przy ul. Marszałkowskiej 4